Королевство Валенсия (, ) — составная и неделимая территория, принадлежащая короне Арагона, но не являющаяся юридически зависимой от королевства Арагон.

Валенсия получила статус королевства в ходе Реконкисты, когда король Арагона Хайме I ()  года отвоевал у арабов их одноимённую тайфу. Хайме провозгласил себя королём города Валенсии и его территорий. Несмотря на то, что с 1515 года королевство фактически находилось под властью императоров Священной Римской империи, а с 1556-го — королей единой Испании, его правители считались независимыми; продолжался индивидуальный для города порядок нумерования королей.

После пресечения ветви испанских Габсбургов началась Война за испанское наследство. По завещанию Филипп, герцог Анжуйский был признан королём Испании, однако в Валенсии он коронован не был; его соперник на трон Испании — Карл VI в 1710 году овладел Валенсией и даже принёс присягу Кортесам города. Филипп же издал т. н. «декреты Нуэва-Планта» (), один из которых ликвидировал органы управления Валенсией, в том числе институт монархии и кортесы. Сохранивший по Утрехтскому договору корону Испании Филипп снова подтвердил свои декреты, что означало окончательное упразднение королевства. Тем не менее, термин «Королевство Валенсия» номинально существовало и фигурировало в документах вплоть до 1833 года, когда Хавьер де Бургос официально признал Валенсию провинцией.

Арагонский дом 
Преемники и потомки основателя и первого короля Валенсии Хайме I правили до  года, когда скончался Мартин I (). Его единственный сын, король Сицилии Мартин Младший, умер ещё  года. Последовало Арагонское междуцарствие.

Род Трастамара 
 года по предложению папы Римского Бенедикта XIII в городе Каспе началось формирование комиссии, которая бы смогла примирить кандидатов на трон. Назначенные судьи  года объявили Фердинанда Кастильского ближайшим родственником умершего. На трон Арагона и Валенсии взошла династия Трастамара.

Австрийский дом 
Когда Хуана I в 1506 году сошла с ума, а в том же году умер её муж и соправитель Филипп Бургундский, от её имени (но теперь не официально) стал снова править Фердинанд II, а когда и он умер  года, трон перешёл к единственному сыну Хуаны — Карлу.  года тот был провозглашён императором Священной Римской империи. Испания в целом, как и Валенсия, перешла под управление австрийских Габсбургов.

Война за испанское наследство 
1 ноября 1700 года пресеклась ветвь испанских Габсбургов, и вопрос о наследстве стал причиной новой войны. В ходе войны король Филипп, герцог Анжуйский издал т. н. «декреты Нуэва-Планта» (), один из которых ликвидировал монархию в Валенсии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Генеалогия: короли и королевства: Испании
 

Валенсия
Валенсия